А́льба ( «белый драгоценный камень; жемчуг») — длинное белое литургическое одеяние католических и лютеранских клириков, препоясанное верёвкой. Ношение альбы обязательно для клирика, совершающего литургию. Изготовляется из тонкой льняной, хлопковой или шерстяной ткани. Происходит от древнеримской длинной рубашки, носимой под туникой.  Её аналогами в православной церкви являются стихарь и, у священников, подризник.

Ссылки 
 
 «Альба» // Католическая энциклопедия. Том 1. Буквы А—З. — М., 2002. стр. 184 — ISBN 5-89208-037-4
 

Лютеранское церковное и литургическое облачение
Католическое церковное и литургическое облачение